Collepizzuto ima više značenja:
 Collepizzuto, Chieti
 Collepizzuto, Frosinone